Hassan II peut désigner :
 Al-Hasan ben Kannun, sultan idrisside du Maroc de 954 jusqu'en 974, mort en 985 ;
 Hassan II, imam nizârite (qui régna en Perse et en Syrie entre 1162 et 1166) ;
 Hassan II, roi du Maroc (1929-1999).

Voir aussi 
Nommé en l'honneur de Hassan II, roi du Maroc
 Institut agronomique et vétérinaire Hassan II
 Mosquée Hassan-II, grande mosquée de Casablanca
 Tournoi Hassan II de football
 Tournoi de tennis de Casablanca, un grand prix de tennis
 Stade Hassan-II